

Toponyme

 Beaumetz, commune de la Somme et la région Picardie.
 Beaumetz-lès-Loges, commune dans le département du Pas-de-Calais en région Nord-Pas-de-Calais.
 Canton de Beaumetz-lès-Loges
 Beaumetz-lès-Cambrai, commune dans le département du Pas-de-Calais en région Nord-Pas-de-Calais.
 Beaumetz-lès-Aire, commune dans le département du Pas-de-Calais en région Nord-Pas-de-Calais.

Patronyme

 Étienne Dujardin-Beaumetz (1852-1913), peintre et politique français.
 Jean de Beaumetz (vers 1335-1396), peintre français du .
Thomas (-1262), fils de Gilles Ier, archevêque de Reims (1249-1262).
 Gilles I de Beaumetz (v.1170-v1214), seigneur de Beaumetz et Bapaume.
 Gilles II de Beaumetz, son fils.
 Gilles III de Beaumetz, fils du précédent.
 Bon Albert Briois de Beaumetz (1759-1801), homme politique français.
 Albert-Marie-Auguste Bruneau de Beaumetz(1759-1836), homme politique français.

Voir aussi